Messiers katalog är en äldre katalog över diffusa astronomiska objekt på stjärnhimlen sammanställd av Charles Messier och först publicerad 1774. Messiers huvudsakliga ambition var att hitta kometer, och den ursprungliga anledningen till att han gjorde denna katalog var att han behövde en lista över objekt som inte var kometer men lätt kunde misstas för sådana.

Messiers ursprungliga lista innehöll 45 objekt som han numrerade från 1 till 45. I två ytterligare utgåvor (1780 och 1781) utökades listan till totalt 103 objekt. Senare har listan utökats med ytterligare objekt och omfattar idag totalt 110 stycken. Det finns dokument som visar att Messier observerade dessa sju ytterligare objekt, men av någon anledning tog han aldrig med dem i sin katalog.

Hans numrering på objekten (Messiernummer) är fortfarande gångbar, och många galaxer och nebulosor är idag allmänt kända under beteckningen M + deras Messiernummer.

Messierobjekt

Referenser

Noter

Se även 
 NGC - New General Catalogue, en senare, och mer innehållsrik, efterföljare